Lochhaus ist der Ortsname von

 Lochhaus (Altusried), Ortsteil des Marktes Altusried, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Teil von Reißigwald mit Lochhaus, Stadtteil der Stadt Plauen, Vogtlandkreis, Sachsen
 Lochhaus (Weißenbrunn), Wüstung auf dem Gemeindegebiet von Weißenbrunn, Landkreis Kronach, Bayern
 Lochhaus (Weismain), Ortsteil der Stadt Weismain, Landkreis Lichtenfels, Bayern

Siehe auch:
 Lochhausen